Сеу́льский институ́т иску́сств (, Соуль есуль тэхаккё) — южнокорейский университет искусств, основанный Ю Чхи Чжином в 1962 году. 

Институт состоит из двух кампусов. Кампус Ансан был закончен в феврале 2001 года и является местом для обучению искусствам, а кампус Намсан – это центр, где создаётся искусство и демонстрируется публике. В кампусе Намсан имеется Центр драмы (греческий театр), художественная галерея, драматический театр и киностудия.

В институте обучаются  2400 студентов на 15 факультетах. 

Университет предлагает трёхлетнюю программу обучения на степень ассоциата и четырёхлетнее обучение на степень бакалавра. 

Действующим президентом университета является Ю Докхён.

История
26 августа 1958 года Ю Чхи Чжин, пионер современного театра Кореи, основал Корейский исследовательский институт театра.
12 апреля 1962 года закончено строительство Корейского исследовательского института театра и открыт Центр драмы.
В сентябре 1962 года основана Академия театра, президент-основатель Ё Сок Ки ().
6 июля 1963 года учреждена награда Korea Theater Awards (Dongnang Theater Awards). Первым победителем стал драматург Пак Сын Хи (박승희).
В марте 1963 года открыта Театральная библиотека (26 м², 25 мест, 6000 книг).
В мае 1973 года ректор Ю Док Хён посетил Москву для участия в 15-м конгрессе Международного института театра (МИТ) как представитель Кореи.
В феврале 1982 года Корейский исследовательский институт театра переименован в Корейский исследовательский центр искусств.
В феврале 1998 года Корейский исследовательский центр искусств переименован в Центр искусств Тоннан.
В июне 1998 года Сеульский профессиональный колледж искусств переименован в Сеульский колледж искусств.
В сентябре 2002 года открыт Актёрский класс для молодёжи Тоннан.
29 сентября 2005 года состоялось специальное представление в честь 100−летнего юбилея со дня рождения Ю Чхичжина и 43−го юбилея Центра драмы. Пьеса Артура Миллера «Смерть коммивояжёра» в постановке режиссёра Чан Чжина.
1 мая 2012 года Сеульский колледж искусств переименован в Сеульский институт искусств.

Основатель
Ю Чхи Чжин (, 1905−1974) родился в Тхонъёне, Кёнсан-Намдо, драматург, режиссёр и педагог. Он решил посвятить свою жизнь пробуждению стагнирующего мира искусств Кореи того времени.

Чтобы заложить основу, он создал в 1931 году Исследовательское общество драматических искусств. В 1962 году основал Центр драмы, Корейский исследовательский институт театра и Академию театра, которые стали современным Сеульским институтом искусств.

Факультеты

Известные выпускники

Актёры и актрисы

Музыканты

Писатели, сценаристы
Чхве Ин Хун
Но Хи Гён
Ким Рё Рён
Син Кён Сук
Ким Ын Сук
Ха Сон Нан

Режиссёры, создатели фильмов 
Чан Чжин
Ли Мён Cэ
Ким Чжи Ун
Ли Хван Гён

Дизайнеры одежды
Ли Сан Бон

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Университеты по алфавиту
Учебные заведения, основанные в 1962 году
Университеты Республики Корея
Университеты Сеула